Pasinetti peut faire référence à :

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique :
 
  (1863-1940), peintre italien
  (1987-), gymnaste italienne
 Francesco Pasinetti (1911-1949), scénariste, réalisateur, critique de cinéma
 , psychiatre et neuroscientifique
  (1930-), économiste italien et professeur d'université
 Pier Maria Pasinetti (1913-2006), écrivain et journaliste italien.

Autres 
  récompense cinématographique italienne

Homonymie de patronyme